Суд Париса — картины по сюжету древнегреческой мифологии.

 «Суд Париса» — картина Петера Рубенса, 1638 г.
 «Суд Париса» — картина Луки Джордано, около 1682 г.
 «Суд Париса» — картина Франса Флориса, около 1559—1561 гг.
 «Суд Париса» — картина Лукаса Кранаха, 1529 г.
 «Суд Париса» — картина Иоахима Эйтевала, 1615 г.
 «Суд Париса» — картина Пьера Огюста Ренуара, 1908—1910
 «Суд Париса» — триптих Михаила Врубеля, 1893 г.

Галерея